Dvouhra juniorů na French Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do singlové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo šedesát čtyři hráčů. Obhájcem titulu byl 18letý Australan Alexei Popyrin, který již nebyl věkově způsobilý zasáhnout do juniorské soutěže.

Premiérový grandslamový titul vybojoval 16letý čtvrtý nasazený Tchajwanec Tseng Chun-hsin, jenž ve finále přehrál 17letou argentinskou světovou jedničku Sebastiána Báeze po dvousetovém průběhu. Tseng navázal na finálovou účast z lednové juniorky Australian Open 2018 a do juniorského žebříčku ITF si připsal 375 bodů, poražený finalista pak 270 bodů.

Nasazení hráčů

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018